Champa bezeichnet:

 Champa, ein altes Königreich im heutigen Vietnam, Herrschaftsgebiet der Cham
 Champa (Anga), eine antike Stadt in Anga, nahe dem heutigen Bhagalpur in Indien
 Champa (Chhattisgarh), Stadt im Distrikt Janjgir-Champa, Chhattisgarh, Indien
 Champa (Mythologie), Sohn von Pritulaksha oder von Harita und Gründer der Stadt Champa